

Sciences et techniques

Botanique 
 Sans doute par analogie, Chaudron est un nom vernaculaire du narcisse jaune, une plante monocotylédone, ainsi que d'autres plantes, telles la fritillaire pintade.
 Chaudron est le nom employé par les forestiers vosgiens pour désigner une tumeur ligneuse sur les branches et les troncs de sapins, qui se développe après la disparition d'un balai de sorcière dû à Melampsorella caryophyllacearum.

Savonnerie 
 Les savonniers appellent chaudrons les chaudières dans lesquelles on cuit le savon de Marseille.

Sciences de la Terre 
 Le Chaudron, ou Grand Sarcouy, est un volcan de la chaîne des Puys (département du Puy-de-Dôme), en France).

Culture et société

Couleur 
 La couleur chaudron est une teinte de brun.

Sport 
 Le Chaudron est la salle de sport et de spectacle du Portel (Pas-de-Calais).
 Par analogie, on surnomme le stade de football de Saint-Étienne, le stade Geoffroy-Guichard : Le Chaudron (vert).

Armée 
 Dans le jargon militaire, un chaudron désigne un encerclement. Le terme viens de l'allemand , signifiant littéralement .

Ustensiles 
 Un chaudron est un récipient de cuisine permettant la cuisson de mets liquides dans le foyer de la cheminée ;
 plus généralement, le mot désigne un produit de chaudronnerie.

Patronyme 

 Édouard Chaudron (1824-1894), un homme politique belge ;
 Georges Chaudron (1891-1976), un chimiste français, qui a notamment donné son nom aux équilibres de Chaudron, réactions de réduction des oxydes de fer par le monoxyde de carbone, capitales en sidérurgie ;
 Jacques Chaudron (1889-1969), un joueur français de hockey sur glace ;
 Véronique Thuin-Chaudron (1961-), historienne contemporanéiste française ;
 Yves Chaudron, un faussaire français, qui effectua des copies de La Joconde.

Toponyme 

 Chaudron, autrefois Chauderon, un hameau de la commune de Montperreux dans le Doubs ;
 Chaudron-en-Mauges, une commune française située dans le département de Maine-et-Loire et la région Pays de la Loire ;
 Le Chaudron, un quartier de Saint-Denis, chef-lieu du département de La Réunion ;
 Chaudron, une station de téléphérique dans ce quartier ;
 Le Chaudron, un hameau de la commune d'Origny-en-Thiérache dans l'Aisne.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Chaudronnerie
 Chaudronnier
 Crémaillère
Homonymie
Homonymie de toponyme